

Hydronymes 
 La Sauldre est une rivière française qui coule dans les départements de Loir-et-Cher et du Cher, en Région Centre. C'est un affluent du Cher en rive droite, donc un sous-affluent de la Loire ;
 La petite Sauldre est une rivière française qui coule dans les départements du Cher et de Loir-et-Cher. C'est un affluent de la Sauldre. Avec la grande Sauldre elle donne naissance à la Sauldre ;
 La grande Sauldre est un affluent de la Sauldre. Avec la petite Sauldre elle donne naissance à la Sauldre ;
 Le canal de la Sauldre est un canal de  joignant Blancafort dans le Cher, à Lamotte-Beuvron en Loir-et-Cher.

Toponymes 
 Vailly-sur-Sauldre est une commune française, située dans le département du Cher dans la région Centre ;
  Pierrefitte-sur-Sauldre est une commune française, située dans le département de Loir-et-Cher dans la région Centre ;
  Brinon-sur-Sauldre est une commune française, située dans le département du Cher dans la région Centre ;
  Argent-sur-Sauldre est une commune française, située dans département du Cher dans la région Centre ;
 Ménétréol-sur-Sauldre est une commune française, située dans le département du Cher dans la région Centre.

Intercommunalité 
 La communauté de communes Sauldre et Sologne est une structure intercommunale française, située dans le département du Cher. Elle est la principale intercommunalité du Cher-Nord.